Jansen Harkins (né le  à Cleveland dans l'état de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Todd Harkins.

Biographie 
Né à Cleveland, il a grandi à North Vancouver au Canada.

Carrière en club 
Il commence sa carrière junior en 2013 chez les Cougars de Prince George dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au deuxième tour, en quarante-septième position par les Jets de Winnipeg lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. En avril 2016, il joue ses premiers matchs en professionnel avec le Moose du Manitoba, club ferme des Jets dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets chez le Wild du Minnesota et sert une assistance. Il marque son premier but le  chez les Blues de Saint-Louis.

Carrière internationale 
Il représente le Canada en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
2019-2020 : participe au match des étoiles

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Cougars de Prince George || LHOu || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Cougars de Prince George || LHOu || 67|| 10|| 24|| 34|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Cougars de Prince George || LHOu || 70|| 20|| 59|| 79|| 45|| 5|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2015-2016 || Cougars de Prince George || LHOu || 69|| 24|| 33|| 57|| 51|| 4|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Cougars de Prince George || LHOu || 64|| 21|| 51|| 72|| 48|| 6|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 4|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH || 46|| 2|| 11|| 13|| 17|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Icemen de Jacksonville || ECHL || 6|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH || 70|| 15|| 16|| 31|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 29|| 2|| 5|| 7|| 5|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH || 30|| 7|| 24|| 31|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 26 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 77 || 7 || 6 || 13 || 15 || - || - || - || - || -
|-

| 132 || 10 || 12 || 22 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4

Au niveau international 

| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 2|| 5|| 10|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance à Cleveland
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Icemen de Jacksonville
Joueur des Jets de Winnipeg